Роберт Крон (; ) — чехословацкий и чешский хоккеист, нападающий. Бронзовый призёр чемпионатов мира 1989 и 1990 годов. В настоящее время работает главным европейским скаутом клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз».

Биография 
Роберт Крон начал свою карьеру в 1984 году, в команде «Зетор» своего родного города Брно. В 1990 году он уехал за океан и играл в НХЛ на протяжении 12 сезонов. В 2002 году он вернулся в Европу и провёл последний сезон своей карьеры финском «Лукко». Закончил карьеру в 2003 году, в возрасте 36 лет по причине "отсутствия мотивации".

Достижения 

 Бронзовый призёр чемпионатов мира 1989 и 1990
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 1985 и 1987
 Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров 1984
 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров 1985
 Лучший нападающий молодёжного чемпионата мира 1987

Статистика

Клубная карьера

Международная

Семья 
Живёт вместе с семьей в Роли. Женат, жена Ленка. У них трое детей: сыновья Роберт-младший (род. в 1986 г.) и Николас (род. в 1993 г.), дочь Изабелла (род. в 1995 г.).

Примечания 

Хоккейные нападающие
Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Комета»
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Хартфорд Уэйлерз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки ХК «Лукко»